Soforin ima više značenja.
 Rutin
 Citizin